El término cartografía puede referirse a:
Cartografía, la ciencia de la geografía que da lugar a mapas.
Cartografía genética, disciplina científica que ordena secuencias de ADN en mapas genéticos.